Il singolare del torneo di tennis Austin Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Glenn Weiner 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (secondo turno)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)
 Todd Woodbridge (primo turno)
 James Sekulov (primo turno)

 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Alex O'Brien (semifinali)
 André Sá (Campione)
 Takao Suzuki (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 1999